Belkin ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Belkin (* 1951), kanadischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Alexandr Sergejewitsch Belkin (* 1983), russischer Snowboardfahrer
 Arnold Belkin (1930–1992), mexikanischer Maler
 Boris Dawidowitsch Belkin (* 1948), russischer Violinist
 Michael Belkin (* 1945), kanadischer Tennisspieler
 Zoë Belkin (* 1993), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Belkin International, Inc.
 Belkina
 Belkin-Pro Cycling Team